Под «ближайшим соседом» могут пониматься:

 Задача поиска ближайшего соседа в распознавании образов
 Интерполяция методом ближайшего соседа
 Метод k ближайших соседей в машинном обучении
 Алгоритм ближайшего соседа для приближённого решения задачи коммивояжёра